(ordre alphabétique) :
 Catherine Audard, philosophe français ;
 Fabien Audard (1978), footballeur français ;
 Pierre Audard (1909 - 1981), écrivain et poète français.